Азербайджанский национальный музей искусств — крупнейший в Азербайджане музей произведений искусств, где хранятся свыше 17000 произведений искусства. Основан в 1936 году. В 1943 году был назван в честь видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева, одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана.

Музей располагается в двух построенных в конце XIX века старинных зданиях города Баку, находящихся по соседству. В залах музея собраны произведения искусства Азербайджана, Западной Европы, России, Востока. Экспонаты из коллекции музея выставлялись в Канаде (1966), Кубе (1967), Сирии (1968), Франции (1969), Чехословакии (1970), Алжире (1970), Ираке (1971). 

Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

История музея 

В 1920 году в Азербайджанском государственном музее был создан отдел изобразительного искусства. По мере комплектования художественного раздела, учитывая его художественную и историческую ценность, в 1936 году было принято решение о создании на его основе самостоятельного музея — Азербайджанского государственного музея искусств. Первоначально отдел изобразительного искусства размещался в бывшем особняке миллионера Гаджи Зейналабдин Тагиева, где в настоящее время расположен Музей истории Азербайджана. Позднее для музея был выделен пятый этаж музея литературы имени Низами Гянджеви.

Открытие музея состоялось в 1937 году. В 1943 году музей стал носить имя видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева — одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана. До начала 1950-х годов музей располагался в нескольких небольших исторических особняках, где организовывались экспозиции и временные выставки. В этот период в стенах музея работали молодые искусствоведы Расим Эфендиев, Нуреддин Габибов, Мурсал Наджафов, Мехти Гусейн-заде, погибший во время Великой Отечественной войны, и другие учёные, заложившие основы азербайджанского искусствоведения. На протяжении многих лет музеем руководили народные художники Азербайджана, лауреаты Государственных премий СССР Салам Саламзаде, Кязим Кязимзаде, Ибрагим Зейналов.

В 1951 году секретарь ЦК КП Азербайджана Мирджафар Багиров передал музею искусств здание, известное как особняк де Бура, расположенное по адресу: улица Чкалова, 9 (бывшая Садовая, ныне Ниязи), где в начале 20 века размещались контора АО «Каспийское товарищество», Азербайджанский революционный комитет и Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. В новом здании была создана новая экспозиция, в которой были представлены лучшие образцы произведений искусства из коллекции музея. Впоследствии музей превратился в центр искусствоведческой науки. Здесь проводились различные мероприятия: юбилейные выставки художников, музыкальные вечера, встречи с интеллигенцией.

После распада СССР решением правительства и президента республики музею было передано ещё одно здание, построенное в 1885 году, где ранее располагались Мариинская женская гимназия и городской комитет Баку.

В 1992—93 годах правители Народного фронта решили «выселить» музей из «Дебуровского дворца», и расположить в здании МИД Азербайджана. Тогда, по словам Азада Шарифа, группа авторитетных деятелей культуры Азербайджана, среди которых были Эльмира Шахтахтинская, Микаил Абдуллаев, Токай Мамедов и другие, встретились с президентом Абульфазом Эльчибеем. Отмечается, что сообщение о том, что «даже Багиров выделял для культуры лучшие здания города», возымело своё действие и музей был оставлен в данном здании.

С 1994 по 2003 год директором музея являлся скульптор Ибрагим Зейналов. С 2003 по 2010 — доктор искусствоведения . С 2010 по настоящее время должность директора музея занимает заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Чингиз Фарзалиев.

7 июня 2013 года состоялось открытие нового переходного корпуса музея искусств. В церемонии открытия приняли участие Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева.

Корпуса музея

Первый корпус

История здания 

26 февраля 1888 года нефтепромышленник и основатель акционерного общества «Каспийское товарищество» Лев де Бур (1840—1889) подал в Городскую управу заявление об утверждении плана на постройку двухэтажного каменного особняка и 18 апреля был вынесен «приговор на укрепление участка в 700 кв. сажен» на Садовой улице (ныне — улица Ниязи). 26 августа городской инженер полковник Николай фон дер Нонне и городской архитектор, гражданский инженер Антон Кандинов утвердили проект дома. Хотя подпись архитектора здания на проекте отсутствует, архитектором считается именно Н. А. фон дер Нонне. 31 августа 1888 года проект был утверждён Городским головой Станислав Деспот-Зеновичем и членом управы Л. Никулиным. Вскоре было начато строительство.

В январе 1891 года наследники покойного Льва де Бура продали участок на Садовой, где был заложен только фундамент дома, «Каспийскому товариществу» за 16 000 рублей и он стал частной собственностью общества. Акционерами было решено построить здание для конторы общества. В связи с этим, архитектору пришлось внести некоторые изменения в проект. В фасадной части были построены два входа с балконами вместе одного. Балконы выходили на Садовую улицу и с них открывался вид на Михайловский сад (ныне — Сад Филармонии).

Постройку здания датируют 1891 и 1893 годом. Отмечают, что дом «Каспийского товарищества» был окончательно построен к 1895 году. На здании находился медальон с буквами «КТ», который при одном из ремонтов был уничтожен. В этом году умер соучредитель «Каспийского товарищества» С. И. Багиров и его заменил в делах его зять П. О. Гукасов. В 1896 году в одной из частей дома поселился с семьёй директор правления Товарищества, один из четырёх братьев Гукасовых — Аршак Осипович. В 1898 году туда переселилась семья и П. О. Гукасова. Отмечается также, что в эти годы в здании случился пожар.

После Октябрьской революции 1917 года при активном участии английского консула Э. Мак-Дональда власть в Баку 31 июля 1918 года перешла правительству Диктатуры Центрокаспия, которое пригласило англичан для обороны города от Кавказской исламской армии. Британская армия находилась в Баку до августа 1919 года. Штаб английского командования, возглавляемый генералом Уильямом Томсоном, располагался в доме «Каспийского товарищества». Там же проживали Гукасовы.

28 апреля 1920 года после входа в Баку частей Красной Армии председателем Революционного Комитета Азербайджана стал Нариман Нариманов. В 1921 году он возглавил Совет Народных Комиссаров, который разместился в здании бывшего «Каспийского Товарищества». На втором этаже жила семья Нариманова. После смерти Нариманова в 1925 году улица Садовая была переименована в Наримановскую. С 1933 года в доме поселился Первый Секретарь Коммунистической партии Азербайджана Мир Джафар Багиров с семьёй. В 1930-х была произведена реконструкция здания. 7 мая 1935 года ниже дома со стороны моря был открыт новый сквер имени Нариманова. В 1939 году улица опять была переименована в улицу Чкалова. В 1951 году Багиров передал этот дворец Азербайджанскому музею искусств.

Архитектура 
Спокойные горизонтальные членения дома впоследствии хорошо гармонировали с вертикалями здания клуба и жилого дома Садыховых. В тот период, когда проектировался особняк Дебура, площадки вдоль красных линий улицы были свободны. В связи с этим, фон дер Нонне не был связан соседством с другими зданиями. Объёмное и пластичное решение здания учитывает его особое расположение и обращённость к морю. Торжественности архитектуры особняка также способствовали прорисованные классические элементы, пластические средства (портики) на фоне рустовки.

Подобного типа постройки в начале 20 века только-только стали появляться на центральных улицах города. Особняк Дебура в условиях Баку обладает редким качеством — он прекрасно обозревается. Эти положительные особенности здания стали ещё сильнее ощущаться после произведённой в 1930-х годах реконструкции окружения и создания сквера. Здание фон дер Нонне считается первой попыткой объёмно-пространственного решения жилого дома путём активного использования портиков на главном фасаде, лоджий — на боковом и других пластических средств.

Это здание считается единственным историческим зданием в городе, которое воспринимается в трёх измерениях среди плоскостной периметральной застройки. Дом Дебура стал опорным сооружением при последующих перепланировках прилегающей части городской территории. Значительный объём и эффектное расположение сделали его композиционным акцентом среди удачно поставленных зданий.

Коллекция музея 
В 60 комнатах музея выставлено более 3000 экспонатов. Семь комнат в первом корпусе предназначены для европейских художников, 10 — для русских художников. Остальные предназначены для иранского, турецкого и японского искусства. 30 комнат во втором корпусе занимают работы азербайджанских художников. В экспозиции представлены азербайджанские изобразительное и декоративное искусство, образцы народного творчества различных исторических периодов. Действует отдел старинного азербайджанского искусства, где показаны изделия из керамики и металла, посуда, миниатюры, вышивки, национальная одежда и украшения. Представлены множество ковров из Карабаха, Казаха, Ширвана и Апшерона. Создан специальный отдел для мужских и женских ремней и кинжалов. Эти пояса были традиционно украшены драгоценными и полудрагоценными камнями. 

В музее хранится около 17000 произведений искусства. Однако из-за малого количества мест все экспонаты музея не могут демонстрироваться одновременно. Поэтому экспонаты периодически меняются так, что большая часть работ может быть отображена.

Коллекция античного и средневекового искусства Азербайджана 
Коллекция античного и средневекового искусства Азербайджана включает в себя различные произведения искусства эпохи античности и средних веков, найденные на территории Азербайджана. Среди них можно отметить фигуры птиц эпохи Манны из Нахичевани, женские фигуры III—I вв. до н. э. из Баку, Шеки, фигурки человека I—III веков нашей эры, обнаруженные в ходе археологических раскопок в поселении Хыныслы в Шемахинском районе, различная посуда из Гянджи, Байлакана, Кабалы, Мингечаура, каменные плиты с высеченными на них рельефными надписями и изображениями из Сабаильского замка, найденное в Лачинском районе надгробие в форме коня (XVI век).

Коллекция живописи

Азербайджанское искусство 
В музее хранятся работы основоположников азербайджанского реалистического искусства Мирзы Кадыма Эривани, М. Навваба, Б. Кенгерли, А. Азимзаде (XIX — начало XX вв.), лучшие работы азербайджанских советских художников — Салама Саламзаде, Микаила Абдуллаева, Эмира Гаджиева, Таги Тагиева, Тогрула Нариманбекова, Таира Салахова, Видади Нариманбекова, Газанфара Халыкова, скульптора Омара Эльдарова. Один зал посвящён работам Саттара Бахлулзаде.

Русское искусство 
В секции русского искусства представлены работы выдающихся художников XVIII века, среди которых Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский, Н. И. Аргунов. Среди произведений художников XIX века экспонируются работы К. П. Брюллова, А. А. Иванова, В. А. Тропинина, А. Венецианова, И. И. Шишкина, С. Ф. Щедрина, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, А. П. Боголюбова, А. И. Корзухина, К. В. Лемоха, В. Д. Поленова, Ф. А. Васильева. На некоторых пейзажах, написанных в XIX веке, изображены жизнь и природа Кавказа и Азербайджана. Среди них можно назвать «Вид Баку с моря» (1872) П. Верещагина, «Корабль в бурю» И. Айвазовского, ранее принадлежавших Г. З. Тагиеву.

В музее также хранится коллекция русских художников-авангардистов начала XX века. Это работы Лазаря Лисицкого, А. В. Лентулова, И. Машкова, А. Куприна, В. Кандинского, Ф. Боткина. Среди работ художников начала XX века имеются картины В. Е. Маковского, К. А. Коровина, И. Э. Грабаря.

Западноевропейское искусство 
Коллекция музея включает произведения различных европейских художников с XVI по XIX век.

Итальянская живопись 
Среди произведений итальянских художников имеются работы Леандро Бассано, Франческо Солимены, Джованни Гверчино, Луини Бернардино, Андреа дель Сарто, и другие. В музее можно увидеть «Святая Катерина» кисти Луини, «Портрет женщины» Бассано, «Вид Венеции» неизвестного художника круга Каналетто, «Иоанн Креститель» , «Спящий Эндимион» Гверчино, «Мадонна с младенцем» и «Мадонна с гарпиями» Андреа дель Сарто. В коллекции музея имеется картина неизвестного флорентийского художника XVI века «Встреча Марии и Елизаветы».

В коллекции музея имеются произведения итальянских скульпторов Лоренцо Бартолини и Бартолоне Скеноде.

Фламандская и голландская живопись 
Для фламандского и голландского искусства выделено два зала музея. В коллекции имеются работы фламандских художников, среди которых работы Адраиана Браувера («Сцена у хирурга»), Давида Тенирса Младшего, Юстуса Сюстерманса («Портрет Медичи»), голландских художников Франса Халса («Портрет мужчины»), Адриана ван Остаде, Питера Класа («Натюрморт»), Михиля ван Миревельта («Портрет Дюка Валленштайна»), Бальтазара Бешея («Венера и Адонис»), Бальтазара Поля Оммеганка («Овцы на пастбище»). Помимо этого представлены картины неизвестных фламандских («Концерт», «Пейзаж», «Натюрморт», «Ринальдо и Армида») и голландских художников («Горный пейзаж», «Две женщины перед зеркалом», «Монастырская аптека») XVII—XVIII вв.

Французская живопись 
Среди произведений французских художников XVII—XIX вв. имеются работы Гаспара Дюге («Пейзаж»), Жюля Дюпре («На пастбище», «На краю леса»), Паскаля Даньян-Бувре («Портрет женщины» и «Портрет мальчика»), Жан-Батиста Грёза, Бенжамен-Констана («Портрет императрицы Александры Фёдоровны»), Жана Оноре Фрагонара («Пастушеский»), Луи Эрсана («Пётр I и Луи XV»), Луи Ласалля («Портрет Салтиковой»).

Немецкая и испанская живопись 
В музее хранятся работы немецких художников, в частности картины Иоганна Генриха Рооса и Фридриха Августа фон Каульбаха. В коллекции музея имеется копия картины испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо «Отдых на пути в Египет».

Коллекция ковров 
В коллекции музея представлены старинные ковры и ковровые изделия из Карабаха, Гянджи, Казаха, Кубы, Тебриза.

Искусство Древнего Египта 
Представлены различные скульптуры и барельефы, относящиеся к Древнему Египту.

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт музея

Литература 
 
 

Художественные музеи Баку
Национальные музеи Азербайджана
Достопримечательности Баку
Азербайджан
Азербайджан
Музеи русского авангарда